kála, kalla, tölcsérvirág (Zantedeschia) növénynemzetség a kontyvirágfélék családjában
 Kála, női keresztnév
 kála, az idő szanszkritül, melyet a hindu időszámítás különféle egységekre oszt fel

Hasonló
 kálacsakra, időkerék vagy időciklus a tantrikus buddhizmusban
 kálacsakra sztúpa, olyan sztúpa a tibeti buddhizmusban, amelyet azért építenek, hogy védelmezzen a negatív energiáktól; a kálacsakra tantra szimbolizmusához kapcsolódik